Bremen puede referirse a:

Lugares
Alemania
 Bremen (ciudad), ciudad de Alemania.
 Bremen (estado), estado federado de Alemania donde se encuentra la ciudad homónima.
Estados Unidos
 Bremen (Alabama)
 Bremen (Dakota del Norte)
 Bremen (Georgia)
 Bremen (Indiana)
 Bremen (Kentucky)
 Bremen (Maine)
 Bremen (Ohio)
 Municipio de Bremen (Dakota del Norte)
 Municipio de Bremen (condado de Delaware, Iowa)
 Municipio de Bremen (condado de Cook, Illinois)
 Municipio de Bremen (condado de Pine, Minnesota)
 New Bremen (Nueva York)
 New Bremen (Ohio)

Ficción
 Bremen (manga), por Umezawa Haruto.

Personas
Adán de Bremen